O&O steht für:
 Outsourcing & Offshoring, Verlagerung unternehmerischer Funktionen und Prozesse an externe Dienstleister und ins Ausland
 Owned-and-operated station, sich gänzlich im Eigentum eines Networks befindlicher Rundfunksender, in Abgrenzung zum Affiliate (Partnersender), siehe auch Syndikat #Rundfunk-Syndikat
 O&O Baukunst (Ortner & Ortner Baukunst), deutsch-österreichisches Architekturbüro
 O&O Software, deutsches Software-Unternehmen

OO